Валенти́н Ани́симов:
 Анисимов, Валентин Семёнович (род. 1926) — советский инженер-конструктор, заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Анисимов, Валентин Ефимович (1925—1987) — советский врач, терапевт, доктор медицинских наук, профессор.